Ambrosius (voornaam), een mannelijke voornaam
 Ambrosius (cognomen), een Romeins cognomen
 Ambrosius Aurelianus,  leider van Brittannië en een van de laatste nazaten van de oude Romeinse familie der Aurelii
 Ambrosius van Alexandrië (–251), theoloog
 Ambrosius van Milaan (339–397), kerkvader
 Ambrosius Camaldulensis (1386–1439), Italiaans theoloog
 Ambrosius (verzetsheld) Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Ambrosius (stripverhaal), Nederlandse stripreeks van onder anderen Gideon Brugman met in de hoofdrol een gelijknamig personage
 Marius Ambrosius Capello, zevende bisschop van Antwerpen